Zeglio ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Antonio Zeglio (1758–1818), Schweizer Politiker und Richter
 Primo Zeglio (1906–1984), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor